LNFC steht für:
 Fédération Calédonienne de Football, der Fußballverband von Neukaledonien
 Mont-Dauphin, ICAO-Code des französischen Flughafens

LFNC